

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Nieradowo est un village dans la powiat de Ciechanów
 Nieradowo est un village dans la powiat de Mława